

Pessoas
Ľudovít Štúr

Outros
3393 Stur

Desambiguação